Эксперимент Belle был проведён Belle Collaboration, международным сообществом из более чем 400 физиков и инженеров, в Исследовательской организации ускорителей высоких энергий (KEK) в Цукубе, префектура Ибараки, Япония. Эксперимент проводился с 1999 по 2010 год.

Детектор Belle находился в точке столкновения электрон- позитронного коллайдера асимметричной энергии, KEKB. Belle в KEKB вместе с экспериментом BaBar на ускорителе PEP-II в SLAC были известны как B-фабрики, поскольку они сталкивали электроны с позитронами при энергии центра импульса, равной массе Y(4S)-резонанса, который распадается на пары B-мезонов.

Детектор Belle представлял собой герметичный многослойный детектор частиц с большим телесным углом охвата, расположением вершин с точностью порядка десятков микрометров (обеспечивается кремниевым вершинным детектором), хорошей различающей способностью между пионами и каонами в диапазоне импульсов от 100 МэВ/c до нескольких ГэВ/c (обеспечивается черенковским детектором) и электромагнитным калориметр с точностью до нескольких процентов (на основе сцинтиллирующих кристаллов CsI(Tl)).

Эксперимент Belle II — модернизация Belle, которая была одобрена в июне 2010 года. В настоящее время он вводится в эксплуатацию и, как ожидается, начнет работу в 2018 году. Belle II находится в SuperKEKB (модернизированный ускоритель KEKB), который призван обеспечить в 40 раз большую интегрированную светимость.

Полученные результаты 

Основные моменты эксперимента Belle включают

 наблюдение большого CP-нарушения в нейтральной системе B-мезонов
 измерение доли разветвления включительно  распады
 наблюдение за  переход с  и 
 измерение  используя  диаграммы Далица
 измерение элементов матрицы смешения кварков CKM  и 
 наблюдение прямого СР-нарушения в  и 
 наблюдение за  переходов
 доказательства 
 наблюдения ряда новых частиц, включая X(3872)

Образцы данных 
Ускоритель KEKB имел на тот момент самую высокую в мире светимость. Большая часть собранных данных относилась к (4S). Мгновенная светимость превышала . Интегрированная яркость, собранная для массы (4S) была около  (соответствует 771 миллиону -мезонных пар). Около 10 % данных было получено ниже резонанса (4S) для изучения фона. Кроме того, KEKB провел специальные замеры на (5S)-резонансе для изучения -мезона, а также на (1S)-, (2S)- и (3S)- резонансах для получения свидетельств существования темной материи и бозона Хиггса. Данные по (1S), (2S) и (5S), собранные Belle — самые объёмные в мире.

См. также 
 B-фабрика
 -колебание

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Belle
 Сайт сотрудничества Belle II
 Публичный веб-сайт Belle II

Эксперименты в физике элементарных частиц